Miejscowości w USA:
 Astoria – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Astoria – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clatsop
 Astoria – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
Gminy w USA:
 Astoria (ang. Astoria Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
Kluby sportowe:
 Astoria Bydgoszcz – bydgoski klub wielosekcyjny
 Astoria Bydgoszcz (koszykówka) - klub koszykarski występujący w polskiej ekstraklasie
Inne:
 Astoria – biograficzna książka Washingtona Irvinga poświęcona Johnowi Jacobowi Astorowi
 USS Astoria – okręty US Navy
 Waldorf=Astoria – grupa luksusowych hoteli wchodząca w skład sieci Hilton
 Hotel Waldorf-Astoria – hotel  w Nowym Jorku
 Astoria – studio nagraniowe Davida Gilmoura